Пи́мен, Пими́н ( — пастырь) — мужское имя греческого происхождения. Используется в настоящее время почти исключительно как монашеское.

Известные носители 
 Пимен Великий (340 — около 450) — христианский святой, почитаемый в лике преподобных.
 Пимен Печерский — преподобный
 Пимен Угрешский (1810—1880) — преподобный, архимандрит Русской православной церкви, многолетний настоятель Николо-Угрешского монастыря.

 Пимен (архиепископ Новгородский)
 Пимен (митрополит Киевский)
 Пимен (патриарх Московский)

 Пимен (Белоликов) — епископ Семиреченский и Верненский, викарий Туркестанской епархии.
 Пимен (Благово) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Русской посольской церкви в Риме.
 Пимен (Воят) (род. 1985) — епископ Украинской православной церкви, епископ Ровенский и Острожский.
 Пимен (Джорджеску) (1853—1934) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Ясский и митрополит Молдавский.
 Пимен (Зайня) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Сучавский и Рэдэуцкий.
 Пимен (Илиевский) — епископ Македонской православной церкви, митрополит Европейский.
 Пимен (Пегов) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Подольский и Брацлавский.
 Пимен (Савёлов) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Белозерский.
 Пимен (Хмелевский) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Саратовский и Вольский.
 Пимен (Ходыкин) — епископ Русской православной церкви, епископ Пермский и Вологодский.
 Пимен (Энев) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Неврокопский.

Другое 
 Пимен — персонаж пьесы А. С. Пушкина «Борис Годунов» и одноимённой оперы М. П. Мусоргского
 Пимен (линейный корабль, 1823) — парусный 74-пушечный линейный корабль Черноморского флота России.

Имена греческого происхождения